Купата на УЕФА 1975/76 е 5-ото издание на този турнир.

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1975/76
 Купа на носителите на купи 1975/76

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1975/76

Лига Европа